Anna Birjukova – ex triplista russa
 Evgenija Birjukova – ex tennista sovietica
 Ol'ga Birjukova – pallavolista russa
 Vera Birjukova – ginnasta russa